Stiler steht für:

 Stiler (Skript),  ein einfaches Python-Skript, das Tiling unter jedem Fenstermanager erlaubt

Stiler ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Stiler (1911–1996), dänischer Radrennfahrer